Сергей Ува́ров:
 
 Уваров, Сергей Аполлонович (1847—1900) — волынский губернский предводитель дворянства, гофмейстер.
 Уваров, Сергей Семёнович (1786—1855) — русский государственный деятель, граф.
 Уваров, Сергей Сергеевич (1885—1932) — бердичевский уездный предводитель дворянства.
 Уваров, Сергей Ювенальевич (род. 1967) — председатель Курганского областного суда. Примечания